Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Шри-Ланки.

Из 117 указанных в таблице видов, 17 находятся под угрозой исчезновения, 13 являются уязвимыми, 7 находятся в близком к уязвимому состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Фауна Шри-Ланки
Списки:Шри-Ланка